Niemisaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Niemisaaret (ö i Birkaland), Tammerfors, 
 Niemisaaret (ö i Mellersta Finland), Saarijärvi-Viitasaari, 

Robotskapade Finlandförgreningar